Plusieurs église sont nommées église Saint-Ambroise en référence en général à saint Ambroise, Docteur de l’Église :
 l’église Saint-Ambroise de Lierna en Italie, sur le lac de Côme ;
 l’église Saint-Ambroise de Paris en France, dans le  ;
 l’église Saint-Ambroise de Montréal au Canada, dans le quartier de La Petite-Patrie.

Voir aussi 
 
 
 

Liste d'églises
Église dédiée à saint Ambroise